Cet article présente les classements de la saison régulière et les résultats en playoffs de la NBA Gatorade League (National Basketball Development League de 2001 à 2005) depuis sa création.

2001-2002

Saison régulière

Playoffs 2002

Finale 2002 

Le premier match se joue à Greenville, le deuxième et l'éventuelle belle se jouant à North Charleston.

2002-2003

Saison régulière

Playoffs 2003

Finale 2003 

Le premier match se joue à Mobile, le deuxième et l'éventuelle belle se jouant à Fayetteville.

2003-2004

Saison régulière

Playoffs 2004

2004-2005

Saison régulière

Playoffs 2005

2005-2006

Saison régulière

Playoffs 2006

2006-2007

Saison régulière

Playoffs 2007

2007-2008

Saison régulière

Playoffs 2008

Finale 2008 

Le premier match se joue à Idaho, le deuxième match et l'éventuelle belle se jouant à Austin.

2008-2009

Saison régulière

Playoffs 2009

Finale 2009 

Le premier match se joue à Colorado, le deuxième match et l'éventuelle belle se jouant à Utah.

Saison 2009-2010

Saison régulière

Playoffs 2010 

 Lors du premier tour, les champions de chaque conférence et l'équipe wild card choisissent l'équipe qu'ils souhaitent affronter.

Finale 2010

Saison 2010-2011

Saison régulière

Playoffs 2011 

 Lors du premier tour, les trois meilleures équipes ont la possibilité de choisir l'équipe qu'ils souhaitent affronter.

Finale 2011

Saison 2011-2012

Saison régulière

Playoffs 2012

Finale 2012

Saison 2012-2013

Saison régulière

Playoffs 2013

Finale 2013

Saison 2013-2014

Saison régulière

Playoffs 2014

Finale 2014

Saison 2014-2015

Saison régulière 

Conférence Est

Conférence Ouest

Playoffs 2015

Saison 2015-2016

Saison régulière 

Conférence Est

Conférence Ouest

Playoffs 2016

Saison 2016-2017

Saison régulière 

Division Atlantique

Division Centrale

Division Sud-Ouest

Division Pacifique

Playoffs 2017

Saison 2017-2018

Saison régulière 
Conférence EstConférence Ouest

Playoffs 2018

Saison 2018-2019

Saison régulière

Playoffs 2019

Saison 2020-2021

Saison régulière

Playoffs 2021

Saison 2021-2022

Saison régulière 

Conférence Est

Conférence Ouest

y - Premier de la saison régulière ; x - Qualifié en playoffs

Playoffs 2022

Liens externes 
  Site officiel

NBA Development League